Moana est un prénom mixte ( masculin et féminin )

Prénom 
 Moana Ballarini, joueuse de volley-ball italienne ;
 Moana Carcasses Kalosil, homme politique vanuatais ;
 Moana Ferré, comédienne française ;
 Moana Moo-Caille, coureur cycliste français ;
 Moana Pozzi, actrice italienne.

Cinéma 
 Moana (1925), film documentaire américain réalisé par Robert Flaherty ;
 Moana, titres original et québécois de Vaiana : La Légende du bout du monde (2016), long métrage d'animation américain produit par les studios Disney.

Autres 
 Moaña, commune espagnole ;
 Moana : une ville de l 'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande
 Moana, un voilier monocoque de course au large de classe IMOCA ;
 Kilo Moana, navire de recherche océanographique américain ;
 MV Tere Moana, navire de croisière français sous pavillon irlandais ;
 Porrhothele moana, espèce d'araignée.
 Moana Pasifika est une franchise de rugby à XV basée à Auckland en Nouvelle-Zélande